Афганит —  минерал класса силикатов.
 Афганит — комплекс активной защиты.